alert (waakzaam)
alert (JavaScript), een functie in client-side JavaScript, deze functie toont een waarschuwing
Alert (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Alert (plaats), een nederzetting in het noorden van Canada
Alert!, een tijdschrift van de Anti-Fascistische Aktie
ALERT: afstandsleren met taal
Alerteren, bij Bridge